Vinhós peut désigner :
au Portugal :
Vinhós, paroisse civile de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Vinhós, paroisse civile de la municipalité de Peso da Régua, située dans le district de Vila Real et la région Nord.